И́ва остроли́стная, или краснота́л, или кра́сная верба́, или шелю́га () — вид лиственных деревьев или кустарников рода  семейства .

Ботаническое описание 
Кустарник высотой до 6 м, или дерево 10—12 м. Ветви тонкие, длинные, прутьевидные, гибкие, красно-бурые, реже ярко-красные с голубоватым налётом или яично-жёлтые без налёта.

Почки голые, чёрно-бурые или красноватые, прижатые, удлинённые, длиной до 6 мм. Прилистники ланцетные, острые, пильчатые. Листья ланцетные или линейно-ланцетные, реже линейные, длиной 6—15 см, шириной 0,7—1,2 см, длинно-заострённые, в основании клиновидные, железисто-пильчатые, сверху тёмно-зелёные, блестящие, снизу сизые или голубовато-зелёные. Черешки жёлто-красные, длиной около 1 см, без желёзок.

Серёжки сидячие или почти сидячие, длиной 2,5—3,5 см, яйцевидные или цилиндрические. Тычинки в числе двух, с голыми нитями и желтыми пыльниками; нектарник один, задний, лентовидный. Завязь яйцевидно-коническая, на короткой ножке или почти сидячая, голая. Столбик длинный; рыльце продолговатое с расходящимися лопастями.

Цветёт до появления листьев, в марте — апреле. Плодоношение в апреле — июне.

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает Финляндию, Литву, Белоруссию, Украину, Европейскую часть России, Западную Сибирь и Среднюю Азию.

Произрастает, как и ива корзиночная, по приречным и материковым пескам, но выходит за пределы речных долин.

Хорошо размножается зимними стеблевыми черенками, кольями, хлыстами.

Значение и применение 
Благодаря длинным и прочным корням хорошо растёт на песках, легко переносит выдувание песка и поэтому может использоваться для их закрепления.

Один из самых ранних и ценных медоносов. Продуктивность мёда 100—120 кг/га. Привес контрольного улья составляет 1,5—2 кг в сутки. Цветение продолжается до двух недель.

Листья содержат 232 мг % витамина С.

Поедается домашним скотом (по временам), зайцами, пятнистым оленем, бобром, лосём.

Тонкие, малосбежистые и гибкие прутья этого вида представляют один из лучших материалов для плетения корзин, мебели, рыболовных снастей. Для плетения можно также применять корни, которые простираются на 10—15 метров.

Из коры добывают салицин и дубильные вещества (содержание танинов от 0,69 до 11,44 %).

Благодаря крупным серёжкам, распускающимся задолго до появления листьев, и красноватому цвету коры с восковым налётом, побеги вербы используются в декоративных целях, из-за чего их в массе обламывают весной.

Таксономия 
 Species Plantarum. Editio quarta 4 (2): 668. 1806.

Вид Ива остролистная входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Salix acutifolia Willd.: фотографии и описание — Экологический центр Экосистема

Ива
Флора Евразии
Деревья России
Декоративные деревья
Медоносы
Природные материалы для плетения